Taiwan, eiland en republiek in de Oost-Chinese Zee
 Twendi, Benue-Congotaal in Kameroen met taalcode twn
 The Weather Network, bedrijf voor weerinformatie
 Triumph Werke Nürnberg, historisch motorfietsmerk
 Station Town Green, Engels station met code TWN
 Topzwemmen West-Nederland, voormalige Nederlandse zwemploeg